Oáza může označovat:
 oáza – izolovaná oblast vegetace uprostřed pouště
 antarktická oáza – místo v Antarktidě, které není pokryté ledovcem
 Oáza (církev) – česká křesťanská církev patřící k Hnutí víry, pastor Festus Nsoha z Nigérie
 Oáza (Film) – československo-sovětský film z roku 1972
 Oáza (Star Trek) – název dílu televizního seriálu Star Trek: Nová generace
 Oáza Kladno  nákupní centrum v Kladně
Oáza (pořad) – pořad České televize pro děti v 90. letech

Zkratky 
 OAZA – zkratka pro Ochranná asociace zvukařů - autorů, z.s.